Karbunkel kan syfta på:

 Karbunkel – en av flera furunklar (spikbölder) sammansatt infektionshärd 
 Karbunkel – en slipningsform för ädelstenar, se cabochon
 Karbunkel – en äldre allmänbeteckning på starkt rödfärgade ädelstensmineral, se cabochon